Солсбъри може да се отнася за:
 Солсбъри, град в Южна Англия
 Катедралата Солсбъри, в град Солсбъри, Южна Англия
 Солсбъри, град в Северна Каролина, САЩ
 Солсбъри, град в Мериленд, САЩ
 Солсбъри, остров в Канада
 Солсбъри, старо име на Хараре, град в Зимбабве
 Лорд Солсбъри (1830 – 1903), британски политик, премиер